

Cinema 
Mister Big – film del 1943 diretto da Charles Lamont
Mr. Big – film del 1994 diretto da Julie Money
Mr. Big – film del 2007 diretto da Tiffany Burns
Mr. Big – documentario del 2018 diretto da Tong Shengjia

Musica 
Mr. Big – gruppo musicale hard rock statunitense
Mr. Big – omonimo album di debutto del 1989
Mr. Big – gruppo musicale pop-rock inglese
Mr. Big – album di Little Richard del 1971
Mr. Big – brano musicale dei Free successivamente reinterpretata dai Mr. Big

Altro 
Mr. Big (Kananga) – antagonista di James Bond
Mr. Big – personaggio di Sex and the City
Big the Cat (detto Mr Big) – personaggio di Sonic
Mr. Big – personaggio dei videogiochi SNK Playmore